Giácomo Di Giorgi – ex calciatore venezuelano
 Giovanni Di Giorgi – avvocato italiano
 Rosa Maria Di Giorgi – politica italiana